Amsterdam – stolica Holandii
 Amsterdam – francuska wyspa na Oceanie Indyjskim
 Wyspa Amsterdam – norweska wyspa położona na północny zachód od Spitsbergenu

Miejscowości w USA:
 Amsterdam – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Bates
 Amsterdam – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Gallatin
 Amsterdam – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery
 Amsterdam – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Jefferson

Gminy w USA:
 Amsterdam (ang. Amsterdam Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Hancock
 Amsterdam (ang. Amsterdam Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Montgomery

Osoby:
 Saul Amsterdam – komunista

Statki:
 USS Amsterdam – okręty amerykańskie
 Stad Amsterdam – żaglowiec holenderski

Muzyka:
 Amsterdam – brytyjska grupa muzyczna
 Amsterdam – popularna pieśń, autorem i pierwszym wykonawcą był belgijski bard Jacques Brel
 Amsterdam – singel grupy Van Halen
Film:

 Amsterdam (film)

Zobacz też 

 Nowy Amsterdam
 Nieuw Amsterdam
 New Amsterdam